Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 2002 года прошли с 19 по 30 ноября в Сан-Сальвадоре (Сальвадор). В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортсменов — 7000.

Виды спорта

Медальный зачёт

Ссылки 
 Historia de los Juegos Deportivos Regionales mas antiguos del mundo

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна
2002 год в спорте
2000-е годы в Сальвадоре
Ноябрь 2002 года
Международные спортивные соревнования в Сан-Сальвадоре